Ричард Хит Хембри (, 13 января 1989, Спартанберг) — американский бейсболист, питчер клуба Главной лиги бейсбола «Цинциннати Редс». Победитель Мировой серии 2018 года в составе «Бостон Ред Сокс».

Карьера 
Хит Хембри закончил старшую школу Брум в 2007 году. Затем по году провёл в Университете Южной Каролины и Методистском колледже в Спартанберге. После этого он получил спортивную стипендию в Чарлстонском колледже. На драфте МЛБ 2010 года Хембри был выбран клубом «Сан-Франциско Джайентс» в пятом раунде. С 2010 по 2013 год Хит выступал в системе клуба, большую часть времени играя клоузером в составе «Фресно Гриззлиз» в AAA-лиге. В МЛБ он дебютировал в 2013 году, сыграв за Джайентс в девяти играх и не пропустив в них ни одного очка. В первой части сезона 2014 года Хембри сыграл за фарм-клуб в 41 матче, сделав 18 сейвов при пропускаемости ERA 3,89. В конце июля «Сан-Франциско» обменяли его в «Бостон Ред Сокс».

С 2014 по 2017 год Хит преимущественно выступал за фарм-клуб AAA-лиги «Потакет Ред Сокс». В 2018 году он закрепился в основном составе Бостона. В первой части регулярного чемпионата его пропускаемость ERA составила 2,16, а средний показатель отбивания соперников всего 15,0 %.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MLB
 Профиль на baseball-reference.com

Бейсболисты США
Игроки «Сан-Франциско Джайентс»
Игроки «Бостон Ред Сокс»
Игроки «Филадельфия Филлис»
Игроки «Цинциннати Редс»